En anglais, le terme «  », également écrit «  », désigne un enfant soldat ou plus largement un enfant vivant au sein d'un conflit.

 , organisation caritative pour défendre les enfants de guerre

Titres d'œuvres 

 War Child, septième album du groupe de rock Jethro Tull paru en 1974
 War Child, chanson du groupe Blondie parue en 1982
 War Child, chanson du groupe The Cranberries parue sur l'album To the Faithful Departed en 1996